Something Else steht für

 Something Else (Band), japanische Pop-Band
 Something Else (Shirley-Bassey-Album), 1971
 Something Else (Robin-Thicke-Album), 2008
 Something Else, früherer Originaltitel von After Midnight – Die Liebe ist ein Monster, US-amerikanischer Horrorfilm von 2019